Ивон Гулагонг је освојила турнир. У финалу је савладала Крис Еверт са 7:6, 4:6, 6:0.

Носиоци 

  Крис Еверт (финале)
  Ивон Гулагонг (победница)
  Кери Мелвил (полуфинале)
  Џули Хелдман (полуфинале)
  Лесли Хант (четвртфинале)
  Кери Харис (прво коло)
  Пем Тигарден (друго коло)
  Казуко Савамацу (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1974.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно